Het WTA-tennistoernooi van Båstad (officieel Collector Swedish Open) van 2015 vond plaats van 13 tot en met 19 juli 2015 in de Zweedse plaats Båstad. Het was de elfde editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Båstad 2015. Er werd gespeeld op gravelbanen.

De voor eigen publiek spelende Johanna Larsson won zowel de enkel- als de dubbelspeltitel (samen met de Nederlandse Kiki Bertens).

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Serena Williams won haar openingspartij, maar liet voor de tweede ronde verstek gaan wegens een elleboogblessure.

Het zevende reekshoofd, Johanna Larsson uit Zweden, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Duitse titelverdedigster Mona Barthel in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Larsson wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Båstad op haar naam te schrijven, na verloren finales in 2011 en 2013. Het was haar eerste WTA-titel. Zij incas­seerde US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Ysaline Bonaventure wist zich via het kwalificatietoernooi een plek in het hoofdtoernooi te veroveren. In haar openingspartij was Serena Williams evenwel te sterk voor haar.

Ook de Nederlandse Arantxa Rus wist zich te kwalificeren voor het hoofdtoernooi – zij verloor in de eerste ronde van Russin Jevgenia Rodina. Haar landgenote Richèl Hogenkamp werd rechtstreeks tot het hoofdtoernooi toegelaten – zij verloor haar openingspartij van de latere winnares.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Andreja Klepač en María Teresa Torró Flor hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, de Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Chan Yung-jan, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het als vierde geplaatste Nederlands/Zweedse duo Kiki Bertens / Johanna Larsson won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Tatjana Maria en Olha Savtsjoek in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Larsson had daarnaast al twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Bertens geen.

De Belgische Ysaline Bonaventure en haar Zweedse partner Rebecca Peterson strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bastad 2015
Bastad